Пем Шрайвер виграла титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан з рахунком 6–2, 6–0.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw , ITFTennis.com.

1983, одиночний розряд
1983 в американському спорті
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983